Либеральная партия Австралии () — является крупной правоцентристской политической партией в Австралии, партия «среднего класса». Со времени её основания в 1945 она является основной правоцентристской партией Австралии, соперничающей за политическую власть в стране с левоцентристской Австралийской лейбористской партией как на федеральном, так и на штатном уровне.

История 
Основана 31 августа 1945 на конференции консервативных партий и других группировок, оппозиционных правящей лейбористской партии.

Структура 
В её состав вошли:
 
 Австралийская женская национальная лига — консервативная женская организация
 Юные националисты — консервативная молодёжная организация

Деятельность 
Длительное время (1950—1960-е годы) характерной чертой Либеральной партии был антикоммунизм. В 1951 была даже предпринята попытка запретить Коммунистическую партию.

Во внешней политике Либеральная партия выступает за поддержание и укрепление традиционных союзов Австралии с США и Великобританией, что иногда наносит ущерб отношениям с её азиатскими соседями.

В 1977 от Либеральной партии откололась лево-либеральная партия Австралийские демократы.

На федеральном уровне Либеральная партия была правящей в 1996—2007 в составе традиционной коалиции со своим младшим партнёром — Национальной партией. На выборах 2004 коалиция получила большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.

В 2007-13 партия находилась в оппозиции. На выборах 2013 коалиция либералов и Национальной партии одержала победу и сформировала правительство во главе с лидером Либеральной партии Тони Эбботтом.

Лидеры Либеральной партии с 1945 
 Роберт Мензис 1945—1966 (премьер-министр 1949-66)
 Харольд Холт 1966—1967 (премьер-министр 1966-67)
 Джон Гортон 1968—1971 (премьер-министр 1968-71)
 Уильям Мак-Магон 1971—1972 (премьер-министр 1971-72)
 Билли Снедден 1973—1975
 Малькольм Фрейзер 1975—1983 (премьер-министр 1975-83)
 Эндрю Пикок 1983—1985
 Джон Говард 1985—1989
 Эндрю Пикок 1989—1990
 Джон Хьюсон 1990—1994
 Александр Доунер 1994—1995
 Джон Говард 1995—2007 (премьер-министр 1996—2007)
 Брендан Нельсон 2007—2008
 Малкольм Тернбулл 2008—2009
 Тони Эбботт 2009—2015 (премьер-министр 2013—2015)
 Малкольм Тернбулл 2015—2018 (премьер-министр 2015—2018)
 Скотт Моррисон 2018—2022 (премьер-министр 2018—2022)
 Питер Даттон 2022—

Примечания 

Политические партии по алфавиту
Политические партии Австралии
Либерально-консервативные партии
Правоцентристские партии